Adolf Galland (1912-1996) – generale e aviatore tedesco
 Antoine Galland (1646-1715) – orientalista e archeologo francese
 Jean Nicolas Théodore Galland (1832-1885) – generale francese
 Jordan Galland (1980) – regista, musicista e scrittore statunitense